NKC'51, een korfbalvereniging uit de Nederlandse plaats Nijverdal
 Nederlandse Kampeerauto Club, een Nederlandse vereniging voor camperbezitters